Boheme — студийный альбом французской этно-электронной группы Deep Forest, изданный в 1995 году. Победитель Грэмми в 1995 году в номинации Best World Music Album.
Для создания второго альбома группа использовала восточноевропейские и азиатские мелодии и вокалы. Музыканты собирали материал в таких странах, как Венгрия, Белоруссия, Тайвань и Япония.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Boheme на сайте Мишеля Санчеса
 Boheme на сайте Discogs.com

Альбомы Deep Forest